Супердеформация — явление в ядерной физике, связанное с существованием атомных ядер, сильно отличной от сферической формы. Оно связано с наличием второго минимума в поверхностной энергии (первый минимум соответствует нормальной деформации).

Обычно ядра атомов представляют собой слегка вытянутую сферу с соотношением осей 1,3:1:1. Ядра же находящиеся в состоянии супердеформации имеют соотношение примерно 2:1:1.

Форма атомного ядра описывается уравнением:
,

где
 — радиус сферического ядра;
 — сферические гармоники;
 — параметр деформации n-го порядка.

Параметр деформации можно оценить исходя из следующего соотношения:
,
где
 — момент инерции ядра для данной ротационной массы;
 — массовое число.

Ядро может существовать в супердеформированном состоянии только если это состояние является ираст-ловушкой.

Исследования супердеформированных ядер начались с изотопов 132Ce и 152Dy, а также близких к ним. Первое экспериментальное подтверждение супердеформации было получено в 1986 году для ядра 152Dy.

Ещё сильнее вытянутые ядра называются гипердеформированными.

Примечания

Литература 
 Физическая энциклопедия, Т.1, «Деформированные ядра»
 Kris L. G. Heyde Basic ideas and concepts in nuclear physics: an introductory approach

Ссылки
"New Outlook on the Possible Existence of Superheavy Elements in Nature", by Marinov, Gelberg, Kolb, Brandt, and Pape, Physics of Atomic Nuclei, Vol. 66, No. 6, 2003, pp. 1137–1145.
Search for the nuclear hyper-deformation: motivations and new strategies

Ядерная физика